Fontenelle hace referencia a varios artículos:

Comunas francesas 
 Fontenelle (Aisne)
 Fontenelle (Côte-d'Or)
 Fontenelle (Territorio de Belfort)
 Fontenelle-Montby, en Doubs
 La Fontenelle (Loir-et-Cher)

Antiguas comunas  

 Fontenelle (Doubs) (Doubs), actualmente en Chazot 

 Fontenelle (Eure) (Eure), actualmente en Fontaine-la-Louvet

 Fontenelle-en-Brie, actualmente en Dhuys-et-Morin-en-Brie 

 La Fontenelle (Ille-et-Vilaine) (Ille-et-Vilaine), actualmente en Val-Couesnon 

 La Fontenelle (Vosges), aldea de la comuna de Ban-de-Sapt (Vosges) donde se produjeron luchas violentas, durante los años 1914 y 1915, entre los ejércitos francés y alemán, por la posesión de la cresta dominante Saint-Dié-des-Vosges

 Abadía de Fontenelle, antiguo nombre de la Abadía de Saint-Wandrille de Fontenelle,  en Seine-Maritime.

Otros países 
 Fontenelle (Bélgica), localidad de la comuna de Walcourt, Bélgica
 Fontenelle (Wyoming), localidad del condado de Lincoln, Wyoming, Estados Unidos
 Fontanelle (Nebraska), localidad del condado de Washington, Nebraska, Estados Unidos
 Fontenelle (Suiza), localidad del Valle de Bagnes, Valais, Suiza

Vías 
 Rue de la Fontenelle (actual rue du Chevalier-de-La-Barre), antigua calle de París. 
 Rue de Fontenelle en Rouen

Astronomía 
 Fontenelle (cráter), cráter de impacto lunar.
 (10069) Fontenelle, asteroide.

Personas 
 Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657-1757), escritor y filósofo francés.